Danków ist der Name von Danków Ortschaften in Polen:

 Danków (Daleszyce) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Danków (Kleczew) in der Woiwodschaft Großpolen
 Danków (Lipie) in der Woiwodschaft Schlesien
 Danków (Strzelce Krajeńskie) in der Woiwodschaft Lebus